Vicente Guerrero bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Vicente Guerrero (Durango)
 Municipio Vicente Guerrero (Puebla)